Heris steht für:
 Heris, Kleinstadt im Nordiran
 Heris (Teppich), auch Bagschaich-Teppich, Perserteppich aus dem nordwestpersischen Bagschaich-Gebiet in und um Heris
 Heris (Verwaltungsbezirk), Schahrestan in der Provinz West-Aserbaidschan im Iran
 Heris Modelleisenbahn, deutscher Modelleisenbahnhersteller
 HeRiS, Forschungsverbund Herausforderungen als eigenständige Reformaktivität innovativer Schulen